Bradarac est un toponyme qui peut désigner :
Bradarac, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava ;
Bradarac, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Požarevac, district de Braničevo.